Пинегин — русская фамилия. 

Известные носители:

 Пинегин, Владимир Александрович (1909—1970) — советский инженер, специалист в области химического машиностроения, лауреат Ленинской премии.
 Пинегин, Николай Васильевич (1883—1940) — российский писатель, художник, исследователь Севера.
 Пинегин, Тимир Алексеевич (1927—2013) — советский яхтсмен, первый чемпион Олимпийских игр по парусному спорту в СССР.
 Пинегин, Феодор Иванович (в монашестве Феофилакт; ум. 1829) — архимандрит Вятского Трифонова Успенского монастыря РПЦ.